A27 är en motorväg i norra Tyskland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Niedersachsen
Vägar i Bremen
Listor över avfartsnummer